Бечева́ (в речном судоходстве) — канат или трос, на котором буксируется судно людьми или лошадьми, двигающимися по берегу вдоль водного пути (реки, канала).

Бечёвка — тонкая верёвка, то же, что и шпагат.